Zuid-Pesisir (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Sumatra
 Zuid-Pesisir (onderdistrict), een onderdistrict van regentschap West-Pesisir in de Indonesische provincie Lampung